All Right — онлайн-школа з вивчення англійської мови для дітей, створена в Україні. Навчання побудовано в ігровому форматі та проходить на інтерактивній платформі, де можна малювати, дивитися мультики та виконувати ігрові завдання.

Історія 
All Right заснована у 2017 році українцем Олегом Оксюком. У 2020 році All Right розгорнула діяльність в Польщі, Італії, Іспанії та Латинській Америці. У 2021 році школа почала працювати ще у 16 ​​країнах. У тому ж році All Right об'єдналася зі школою EnglishDom.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року компанія припинила діяльність в Росії, а зобов'язання перед клієнтами передала компанії Skyeng.

Примітки

Посилання 

 Allright.com.com